Вязмитинов — русская фамилия. Известные носители:

 Вязмитинов, Василий Ефимович (1874—1929) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 1917.
 Вязмитинов, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6333; 11 декабря 1840.
 Вязмитинов, Сергей Кузьмич (1744—1819) — первый военный министр Российской империи.
 Вязмитинова, Людмила Геннадьевна (урожд. Зиновьева; род. 1950) — российский литературный критик и поэтесса.

См. также 
 Вязьмитинов